

Astronomia 
 4955 Gold – asteroide della fascia principale
 Gold – cratere marziano

Cinema 
 Gold – film del 1914 diretto da Frederick Sullivan
 Gold – film del 1920 diretto da Peter Paul Felner
 Gold – film del 1932 diretto da Otto Brower
 Oro (Gold) – film del 1934 diretto da Karl Hartl
 Gold - Il segno del potere (Gold) – film del 1974 diretto da Peter R. Hunt
 Gold – film del 2013 diretto da Thomas Arslan
 Gold - La grande truffa (Gold) – film del 2016 diretto da Stephen Gaghan
 Gold – film del 2022 diretto da Anthony Hayes

Letteratura 
 Gold! (Good as Gold) – romanzo di Joseph Heller del 1979
 Gold. La fantascienza allo stato puro (Gold, the final Science Fiction) – raccolta postuma di racconti di Isaac Asimov del 1998

Musica 
 Gold – raccolta degli Steppenwolf del 1971
 Gold – singolo di Amanda Lear del 1978
 Gold – raccolta dei Jefferson Starship del 1979
 Gold – raccolta degli Steely Dan del 1982
 Gold – singolo degli Spandau Ballet del 1983, dall'album True
 Gold – album dei Meat Puppets del 1983
 Gold – singolo di Prince del 1995, dall'album The Gold Experience
 Gold: The Best of Spandau Ballet – raccolta degli Spandau Ballet del 2000
 Gold – album di Ryan Adams del 2001
 Gold – singolo di Beverley Knight del 2001, dall'album Who I Am
 Gold – album degli Aerosmith del 2005
 Gold – raccolta di Cher del 2005
 Gold – album di Patsy Cline del 2005
 Gold – raccolta dei Kiss del 2005
 Gold – album dei The Moody Blues del 2005
 Gold – raccolta dei Bob Marley & The Wailers del 2005
 Gold – raccolta di Donna Summer del 2005
 Gold – raccolta dei The Velvet Underground del 2005
 Gold – album dei Traffic del 2005
 Gold: The Very Best of Barry White – album di Barry White del 2005
 Gold – raccolta dei Rush del 2006
 Gold – album degli Scorpions del 2006
 Gold – album dei Whitesnake del 2006
 Gold – raccolta di Michael Jackson del 2008
 Gold – raccolta di September del 2008
 Gold – album dei The Cranberries del 2008
 Gold – raccolta dei Toto del 2009
 Gold – album di Britt Nicole del 2012
 Gold – singolo di Neon Hitch del 2012
 Gold – singolo di Victoria Justice del 2013
 Gold – singolo degli Imagine Dragons del 2014, dall'album Smoke and Mirrors
 Gold – singolo di Kiiara del 2015

Persone 
Arielle Gold – snowboarder statunitense
Ari Gold – cantante statunitense
Ernest Gold – compositore austriaco naturalizzato statunitense
Jack Gold – regista britannico
Jamie Gold – giocatore professionista di poker statunitense
Lauren Gold – modella britannica
Les Gold – imprenditore e personaggio televisivo statunitense
Louise Gold – attrice, cantante e ballerina statunitense
Marian Gold – cantante tedesco
Thomas Gold – astrofisico austriaco

Altro 
 Gol D. Roger – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Gold – personaggio del manga Pokémon Adventures
 Fase gold – la versione finale di un software prima di essere lanciato sul mercato
 Gold Beach – una delle spiagge usate come attracco nello sbarco in Normandia

Pagine correlate 
 Goold

Altri progetti